Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jamie Delgado che ha battuto in finale Diego Veronelli 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Andres Zingman (quarti di finale)
 Martin Lee (secondo turno)
 Hideki Kaneko (secondo turno)
 Satoshi Iwabuchi (primo turno)

 Damian Furmanski (secondo turno)
 Diego Veronelli (finale)
 Jamie Delgado (Campione)
 Ricardo Schlachter (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 1999